Schleuning ist der Familienname von:

 Johannes Schleuning (1879–1961), Pastor und russlanddeutscher Autor
 Peter Schleuning (* 1941), deutscher Musikwissenschaftler und Autor
 Wilhelm Schleuning (auch: Friedrich Wilhelm Schleuning; 1902–1966), deutscher Dirigent und Opernintendant
 Wolf-Dieter Schleuning (* 1944), deutscher Biowissenschaftler und ehemaliger Direktor des Instituts für Zell- und Molekularbiologie der Schering AG, Berlin